Webster School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Webster School (Connecticut), ID-Nr. 82004365
 Webster School (Missouri), ID-Nr. 82003147
 Webster School (Utah), ID-Nr. 00001585